Fafan kan syfta på följande platser:

Etiopien 

 Fafen Shet', vattendrag, Somali, 
 Fafan (zon), Somali, 

Robotskapade Etiopienförgreningar